Георгий Александрович Хо́рхот (29 декабря 1939, Киев — 14 мая 2014, Киев) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины (1994), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (2005), лауреат Премии Совета Министров СССР (1991), руководитель творческой мастерской «Г.Хорхот», призёр и лауреат конкурса «Архитектура и дизайн».

Бриография 
Георгий Хорхот родился 29 декабря 1939 в Киеве, в семье архитектора Александра Яковлевича Хорхота. В 1964 году окончил Киевский инженерно-строительный институт (архитектурный факультет). Работал главным архитектором проектов в Украинском зональном научно-исследовательском и проектном институте по гражданскому строительству (ОАО «КиевЗНИИЭП»). 16 марта 1999 года принимал участие в специальном заседании Совета Президиума Союза архитекторов Украины в Доме архитектора.

Скончался 14 мая 2014 в Киеве.

Реализованные проекты 
 Гелиоцентр в Алуште;
 Отель в Славутиче;
 Дом культуры в Херсоне;
 Отель «Интурист» в Одессе;
 Проект реконструкции «Зеленого театра»;
 Дом АБ «Боркбизнесбанк» в Киеве по проспекту Победы, 44;
 Жилой дом в Киве по ул. Воровского, 36;
 Жилой комплекс в Киеве по ул. Щорса, 44.

Примечания

Литература 
 Проекты, постройки [Текст] / Хорхот А. Я. [и др.]. — К. : Аванпост-Прим, 2012. — 163 с. : ил. — 500 экз. — ISBN 978-617-502-030-2.

Ссылки 
 Архитектурная макетная мастерская 
 Столична нерухомість

Архитекторы Украины